The Only Good Punk… Is A Dead One — дебютный альбом британской краст-панк-группы Electro Hippies, выпущенный в 1988 году на лейбле Peaceville Records.

Об альбоме 
Оригинал альбома содержит 20 треков, но переиздание 2002 года с укороченным названием The Only Good Punk содержала ещё дополнительных 20 треков, 6 из которых взяты с компиляций, а 14 — с концертного альбома 1989 года.

Список композиций 
 «Faith» — 0:39
 «Acid Rain» — 2:53
 «Run Ronald» — 0:40
 «Scum» — 1:05
 «B.P.» — 1:47
 «Unity» — 1:59
 «Terror Eyes» — 2:40
 «So Wicked» — 0:46
 «Profit» — 0:54
 «Freddy’s Revenge» — 1:47
 «Mistake» — 0:43
 «Things Of Beauty» — 4:05
 «Protest» — 0:30
 «Gas Joe Pearce» — 0:54
 «Lies» — 1:55
 «Tortured Tears» — 1:31
 «Turkeys» — 0:56
 «D.I.Y.» — 1:01
 «Suck» — 0:42
 «Deception» — 2:53
 «Could You Look Me in the Eyes» — 1:42
 «Sometimes I’m So Glad» — 2:03
 «At the Edge» — 1:02
 «Reject» — 1:26
 «Escape» — 0:58
 «Mega Armageddon Death» — 0:05

Участники записи 
 Andy — гитара, вокал;
 Dom — бас-гитара;
 Simon — ударные.

Альбомы Electro Hippies
Альбомы Peaceville Records
Дебютные альбомы 1988 года